Birch Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Birch Knoll (Oxford County, Maine)
 Birch Knoll (York County, Maine)